Amherstia – asteroide
Amherstia – genere di alberi tropicali appartenenti alla famiglia delle Caesalpinioideae